The Eyes of the World – film del 1917 diretto da Donald Crisp
Die Augen der Welt (titolo inglese: The Eyes of the World) – film del 1920 diretto da Carl Wilhelm
The Eyes of the World – film del 1930 diretto da Henry King